św. Kasjan z Tangeru (III lub IV w.) – męczennik
 św. Kasjan z Imoli (zm. 304) – męczennik

Zobacz też:
 św. Jan Kasjan
 Błogosławiony Kasjan